Iglesia Nueva es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias, conocidas como "Temple Neuf" en el idioma francés, o "Nieuwe Kerk" en el idioma neerlandés.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
 Neue Kirche, en Berlín;
 Neue Kirche, en Emden;
 Neue Kirche, en Wismar;
 Neue Kirche, en Wuppertal;

en Dinamarca 
 Ny Kirke, en Bornholm;

en España 
 La Iglesia de la Santa Trinidad en Guadalupe, al centro-este de Extremadura;

en Francia 
 Temple Neuf, en Metz;
 Temple Neuf, en Estrasburgo;

en Países Bajos 
 Nieuwe Kerk, en Ámsterdam;
 Nieuwe Kerk, en Delft;
 Nieuwe Kerk, en Den Haag;

en Turquía 
 La hoy desaparecida Iglesia Nueva (Nea Ecclesia), en Constantinopla, finalizada en 880 d. C.;